Blauer Heinrich steht für:

 Blauer Heinrich (Spucknapf), ein historisches Taschengefäß für Tuberkulosekranke
 Blauer Heinrich (Suppe), Regionalname für verschiedene Suppenrezepte
 Gewöhnlicher Natternkopf, volkstümlicher Name
sowie:
 Der blaue Heinrich, Roman von Fritz Graßhoff